Erika Lust ist der Name folgender Personen:

*Erika Lust (Malerin) (* 1961), deutsche Bühnenbildnerin und Malerin
Erika Lust (Regisseurin) (* 1977), schwedische Regisseurin, Autorin und Produzentin